Сан-Луис () — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Антьокия. Входит в состав субрегиона Восточная Антьокия.

История 
Поселение из которого позднее вырос город было основано 25 августа 1876 года. Муниципалитет Сан-Луис был выделен в отдельную административную единицу в 1878 году.

Географическое положение 

Город расположен в юго-восточной части департамента, в гористой местности Центральной Кордильеры, на расстоянии приблизительно 63 километров к востоку-юго-востоку (ESE) от Медельина, административного центра департамента. Абсолютная высота — 1147 метров над уровнем моря.
Муниципалитет Сан-Луис граничит на севере с муниципалитетом Сан-Карлос, на северо-востоке — с муниципалитетом Пуэрто-Наре, на востоке — с муниципалитетом Пуэрто-Трьюнфо, на юге — с муниципалитетом Сан-Франсиско, на западе — с муниципалитетами Кокорна и Гранада. Площадь муниципалитета составляет 453 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2012 году составляла 10 964 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 52 % от населения Сан-Луиса, женщины — соответственно 48 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 99,6 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 0,4 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 86,1 %.

Экономика 
Основу экономики Сан-Луиса составляют сельскохозяйственное производство и заготовка древесины.
54,8 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 28,4 % — предприятия сферы обслуживания, 16,8 % — промышленные предприятия.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Антьокия